Miriah steht für:

 ein Departement in Niger, siehe Mirriah (Departement)
 eine Stadt in Niger, siehe Mirriah

Siehe auch:
 Miria